Reinier Pauw ist der Name folgender Personen:

* Reinier Pauw (Politiker, 1490) (1490–1547), niederländischer Politiker, Bürgermeister von Gouda
 Reinier Pauw (Politiker, 1564) (1564–1636), niederländischer Politiker, Bürgermeister von Amsterdam
 Reinier Pauw (Politiker, 1591) (1591–1676), niederländischer Jurist und Politiker